Гористо — название нескольких населённых пунктов:
 Гористо — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Гористо — деревня в Стругокрасненском районе Псковской области.